Jyllandsringen er Danmarks eneste FIA-godkendte racerbane, og blev indviet i 1966. Banen har siden 1974 været ejet af FDM. Den er 2,3 km lang og ligger i udkanten af Resenbro på en bakke, ved Silkeborg. Her bliver der kørt diverse racerløb, blandt andet TCR og Super GT og mange andre klasser og afholdt kørekurser for bilister, og motorcyklister , samt køreskoleundervisning for både bil og mc i forbindelse med kørekort uddannelsen.

Jyllandsringen er af lokalområdet genstand for betydelig utilfredshed blandt beboerne omkring banen. Utilfredsheden er blevet forstærket af, at Silkeborg Kommune har foreslået området omkring banen udlagt som "Støjende fritidsanlæg". Resenbro Lokalråd har i foråret 2009 igangsat en underskriftindsamling med henblik på at stoppe eventuelle udvidelser af Jyllandsringen.

Eksterne henvisninger 

 Jyllandsringens hjemmeside på fdm.dk

Noter 

Motorsportsanlæg i Danmark
FDM
Sport i Silkeborg
Etableret i 1966
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Silkeborg